Мамазулунов — фамилия.

 Мамазулунов, Муйдин (род. 1984) — узбекский футболист.
 Мамазулунов, Ойбек Каримшер угли (род. 1989) — узбекский боксёр.